OMG steht für:
 Object Management Group, internationales Konsortium, das Standards für die objektorientierte Programmierung entwickelt
 O mein Gott ( oder ), Ausdruck des Netzjargons
 Oh! My Goddess, Manga- und Animereihe
 Oh My Girl, südkoreanische Girlgroup
 Olympia-Morata-Gymnasium, sozialwissenschaftliches und neusprachliches Gymnasium in Schweinfurt
 Omega Airport (IATA-Code), Flugplatz von Omega (Kavango-Ost), Kavango-Ost, Namibia
 OMG AG & Co. KG, ehemaliges Tochterunternehmen der Degussa, dann zur OM Group, jetzt zu Umicore gehörend
 OMG – Oh My God!, indischer Spielfilm von Umesh Shukla (2012)
 OM Group, US-amerikanischer Spezialchemikalienhersteller
 OpenMG, Musikformat des Elektronikkonzerns Sony
 Operative Manöver-Gruppe (englisch: Operational Manoeuvre Group oder Operational Maneuver Group), Organisationseinheit der sowjetischen Armee, auf Korps- bzw. Divisionsebene, im Konzept des Bewegungskrieges ab 1950
 Organisation der Media-Agenturen im GWA, siehe Gesamtverband Kommunikationsagenturen
 Outlaw Motorcycle Gang

omg steht für:
 Omagua (Sprache) (ISO-639-3-Code), Tupí-Guaraní-Sprache (Untergruppe III) der Omagua in Peru

Siehe auch:

 Oh-My-God-Teilchen (OMG-Partikel)
 ÖMG

OMG